Het ATP-toernooi van Valencia 2008 werd van 14 tot en met 20 april gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Valencia
ATP-toernooi van Valencia